Проклятые короли

 Проклятые короли — цикл из семи исторических романов французского писателя  Мориса Дрюона 
 Проклятые короли (мини-сериал, 1972) — экранизация режиссёра Клода Барма, французский мини-сериал 
 Проклятые короли (мини-сериал, 2005) — экранизация режиссёра Жозе Дайан, франко-итальянский мини-сериал